Maltholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maltholm och Nötholm, Åland, 
 Maltholm, Nagu, Åboland,

Se även
Mattholm

Robotskapade Finlandförgreningar